Smoligów (ukr. Смолигів) – wieś położona na Ukrainie, w rejonie łuckim, w obwodzie wołyńskim, liczy 495 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon włodzimierski